Paris la nuit est le titre de plusieurs films :
 Paris la nuit, film d'Émile Keppens sorti en 1924 ;
 Paris la nuit, film de Henri Diamant-Berger sorti en 1930 ;
 Paris la nuit, un documentaire français de René Clément, sorti en 1939 ;
 Paris la nuit, film de Jacques Baratier et Jean Valère sorti en 1956 ;
 Paris la nuit, court-métrage sorti en 2009